Sergio Gadea
  Wayne Gardner 
  Alex George
  Sete Gibernau
  Rodney Gould
  Leslie Graham
  Stuart Graham
  Simone Grotzkyj
  Sylvain Guintoli

G